Царево и Царёво — топонимы:

Болгария 
 Царево — город в Бургасской области.
 Царево — община в Бургасской области.

Россия 
 Царёво — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Царёво — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Царёво — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Царёво — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Царёво — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Царёво — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Царёво — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Царёво — село в Пушкинском районе Московской области.
 Царёво — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Царёво — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Царёво — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Царёво — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Царёво — село в Ермишинском районе Рязанской области.
 Царёво — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Царёво — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Царёво — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Царёво — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Царёво — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Царёво — до 1918 г. название села Урицкое в Тербунском районе Липецкой области.

См. также 
 Царевококшайск